

Mythologie 
 Virata, souverain du royaume Virata dans l'épopée hindoue Mahabharat.
 , ancien royaume de l’Inde.
 Virata Parva, livre du Mahabharata.

Toponymie 

 Virata Nagari, ancien nom de Bairat, ville du district de Jaipur dans l’état du Rajasthan, en Inde.

Patronyme 

 Cesar Virata (1930-), homme politique et homme d’état philippin.

Société 
 , société britannique de fabrication de semi conducteurs.